Niseko může být:

 Niseko (město) – město v Japonsku,
 Niseko (sopka) – vulkanický komplex v Japonsku.